Михов — болгарская фамилия.

Известные носители:

 Михов, Валентин (род. 1954) — болгарский футбольный функционер, президент Болгарского футбольного союза (1993—1994)
 Михов, Михо (род. 1949) — болгарский военный деятель, начальник Генерального штаба армии Болгарии (1997—2002)
 Михов, Никола (1891—1945) — болгарский военный и государственный деятель, регент Болгарии (1943—1944)
 Михов, Пётр (1865—1902) — болгарский революционер
 Михов, Цветан (род. 1991) — болгарский теннисист
 Михов, Георгий (род. 1954) — болгарский учёный, ректор Софийского технического университета